Die BCR Open Romania 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 21. bis 27. September 2009 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurde in Metz die Open de Moselle ausgetragen, welches wie die BCR Open Romania zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Gilles Simon, der in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Im diesjährigen Finale gewann der an fünf gesetzte Spanier Albert Montañés gegen Juan Mónaco in zwei Sätzen mit 7:62 und 7:66. Für Montañés war es im laufenden Jahr bereits der zweite Titel sowie sein dritter Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel waren die Franzosen Nicolas Devilder und Paul-Henri Mathieu Titelverteidiger, doch auch sie nahmen in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil. Im Finale gewannen František Čermák und Michal Mertiňák das Finale gegen Johan Brunström und Jean-Julien Rojer in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. September 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 23 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 25 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Bukarest